Mühlenpfordt ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Meyer-Mühlenpfordt (1917–), deutsche Zeichnerin und Malerin
 Anna Dräger-Mühlenpfordt (1887–1984; gebürtig Anna Dräger), deutsche Malerin und Grafikerin
 Carl Mühlenpfordt (1878–1944), deutscher Architekt, Baurat und Hochschullehrer
 Eduard August Emil Mühlenpfordt (1801–1857), deutscher Architekt, Bauzeichner und Maschineninspektor
 Justus Mühlenpfordt (1911–2000), deutscher Physiker
 Philipp August Friedrich Mühlenpfordt (1803–1891), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Mühlenpfordtstraße